

Persone
 Angelo Bendinelli (1876-1942) – tenore italiano
 Antonio Bendinelli (...-1575) – umanista italiano
 Cesare Bendinelli (1542-1617) – scrittore e trombettista italiano

Altro
 Palazzo Bendinelli Sauli – edificio di Genova